Angles, Alpes-de-Haute-Provence
 Angles, Vendée
 Anglès